Калафель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 20,4 км². Население — 24423 человека (на 2010 год).

Большой протяжённости пляж покрыт мелким песком, лёгкие барханы которого полого уходят в море. На расстоянии 25—30 м от берега глубина моря начинает достигать человеческий рост. Пляж постоянно очищается местными коммунальными службами. Вдоль пляжа красивый променад с бесчисленным количеством кафе и ресторанов.

.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Patrimoni històricartístic de Calafell
 Bitàcora sobre Calafell

Муниципалитеты Таррагоны